Змагання з бігу на 400 метрів з бар'єрами серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 30 липня, 1 та 3 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші четверо з кожного забігу () та четверо найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з п'ятого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал 

У фінальному забігу Карстен Варгольм перевершив на 0,76 секунди власний світовий рекорд.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки